Donji Mihaljevec (mađarski Alsómihályfalva) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveta Marija, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 743 stanovnika te 239 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji